Stintzing ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich Stintzing (1793–1835), Advokat und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Hugo Stintzing (1888–1970), deutscher Hochschullehrer für Physik

 Roderich Stintzing (1854–1933), deutscher Mediziner
 Roderich von Stintzing (1825–1883), deutscher Jurist und Rechtshistoriker
 Wilhelm Stintzing (1914–2014), deutscher Pfarrer und Zeitzeuge 
 Wolfgang Stintzing (1856–1921), deutscher Jurist